BIW peut faire référence à :
  ;
 Bath Iron Works, des chantiers navals dans le Maine aux États-Unis ;
 Body in White, une phase de la construction d’une automobile.